Fromhold-Treu ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fromhold-Treu (1861–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Märtyrer
 Paul Fromhold-Treu (1854–1919), evangelisch-lutherischer Pastor, Märtyrer in Lettland